Stora Målen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Målen (Nödinge socken, Västergötland, 641927-127791), sjö i Ale kommun, 
Stora Målen (Nödinge socken, Västergötland, 642037-127813), sjö i Ale kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn